Alfredo Biondi (1928-2020), avocat et homme politique italien.
 Fabio Biondi (1961-), violoniste et chef d'orchestre italien.
 Ferdinand Biondi (1909-1998), présentateur québécois de radio.
 Flavia Biondi (1988-), auteure de bande dessinée italienne.
 Gian Francesco Biondi (1572-1644), diplomate, historien et écrivain italien.
 Jean Biondi (1900-1950), homme politique français.
 Laurent Biondi (1959-), ancien coureur cycliste français.
 Lidia Biondi, parfois créditée comme Lydia Biondi (1941-2016), actrice italienne.
 Matt Biondi (1965-), ancien nageur américain.
 Nicola Biondi (1866-1929), peintre italien